Влк () — чешская фамилия. Известные носители:

 Влк, Милослав (1932—2017) — чешский кардинал.
 Влк, Петр (род. 1964) — чешский хоккеист.